Adam Śmigielski (ok. 1635–1716) – starosta gnieźnieński, chorąży nadworny koronny
 Adam Śmigielski (1933–2008) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny sosnowiecki